Okrug može značiti:

 Okrug, administrativna jedinica
 Okrug (općina), općina i naselje na Čiovu
 Okrug Donji, Čiovo
 Okrug Gornji, Čiovo